Pippen ist der Familienname folgender Personen: